Pagel ist der Familienname folgender Personen:

 Arno Pagel (1914–2002), deutscher Theologe
 August Pagel (1899–1981), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (SPD)
 Bernard Pagel (1930–2007), britischer Astronom
 Carsten Pagel (* 1962), deutscher Rechtsanwalt und Politiker (REP)
 Chantal Pagel (* 1996), deutsche Handballspielerin
 Christina Pagel (* 1975), deutsch-britische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Gary Pagel (* 1966), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Jaqueline Pagel, deutsche Fußballspielerin
 Julius Pagel (1851–1912), deutscher Arzt und Medizinhistoriker
 Karl-Heinz Pagel (1930–1994), deutscher Lokalhistoriker
 Karl Pagel (Historiker) (1898–1974), deutscher Historiker, Verleger
 Karl Pagel (1914–2013), deutscher Pfarrer/Pastor
 Manfred Pagel (1929–2018), deutscher Politiker (SED)
 Michael Pagel († 2014), deutscher Journalist
 Michel Pagel (* 1961), französischer Schriftsteller
 Paul Pagel (1894–1955), deutscher Politiker (CDU)
 
 Ramona Pagel (* 1961), US-amerikanische Kugelstoßerin
 Siegfried Pagel (1915–1999) deutscher Maler, Bildhauer, Leiter der Kunsthalle Wilhelmshaven und Heimatpfleger
 Theo Pagel (* 1961), Direktor des Kölner Zoos
 Tobias Pagel (1915– nach 1982?), deutscher Schauspieler, Synchronsprecher und Hörspielsprecher
 Veit Pagel (* 1946), deutscher Golfspieler, Hotelier und Bauunternehmer
 Walter Pagel (1898–1983), deutscher Pathologe und Medizinhistoriker

Siehe auch:
 Pagels
 Pagl
 Bagel